Ditrupa brevis är en ringmaskart som beskrevs av Sanfilippo, Rossana 1999. Ditrupa brevis ingår i släktet Ditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
brevis